Rossina – variante del nome Rossa
 Rossina – cultivar di olivo italiana